Sara Ahmed (1969-), universitaire féministe australienne ;
 Sara Ahmed (1998-), haltérophile égyptienne.